

Ангола — місто, штат Індіана
 Ангола — селище, штат Нью-Йорк